Midway Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Midway Airport (Idaho)
 Midway Airport (Indiana)
 Midway Airport (Michigan)
 Midway Airport (North Carolina)
 Flughafen Chicago-Midway

in Kanada:
 Midway Airport (British Columbia)